Čekić, alat
Čekić (uho), dio uha
Geološki čekić, alat geologa